The Way of All Flesh bezeichnet:

 ein Filmdrama, siehe Der Weg allen Fleisches (1927)
 eine Band, siehe The Way of All Flesh (Band)